Ната́лья Гу́сева:
 Гусева, Наталья Владимировна (род. 1982) — российская биатлонистка.
 Гусева, Наталия Евгеньевна (в замужестве Мурашкевич; род. 1972) — советская актриса, известная ролью Алисы Селезнёвой.
 Гусева, Наталья Романовна (1914—2010) — российский индолог, историк и этнограф, сторонник псевдонаучной арктической гипотезы.